
Molekulska formula -{C20H29NO3}- se može odnositi na:
 EA-3167
 Urapidil